Devin je lahko:

 Devin, Italija, naselje in istoimenski grad pri Trstu 
 Devin, Slovaška, naselje in istoimenski grad pri Bratislavi
 Devin, Bolgarija, mesto v okraju Smoljan

Glej tudi

 Devina (naselje in potok)
 Devin (-) Nabrežina (občina)

Zunanje povezave